Risch steht für:

 Risch (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Romaney, Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Risch (Gemeinde), Gemeinde in der Schweiz
 Risch ZG, Dorf in der Schweiz

Risch ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Risch (1890–1979), deutscher Vortragskünstler und Autor
 Carine Risch (* 1960), luxemburgische Tischtennisspielerin
 Curt Risch (1879–1959), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Daniel Risch (* 1978), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Emil Risch (1866–1950), liechtensteinischer Politiker (VP)

 Ferdinand Risch (1880–1940), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Heinrich Risch (1888–1962), deutscher Politiker (SPD)
 Helge Detlef Risch, deutscher Flottillenadmiral
 Hildegard Risch (1903–1996), deutsche Schmuckdesignerin und Goldschmiedin
 Jim Risch (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Karl Risch (1865–1933), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Luise Risch (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Martin Risch (1880–1961), Schweizer Architekt
 Maurice Risch (* 1943), französischer Schauspieler
 Melanie Risch (1887–1944), deutsche Schneiderin
 Nikolaus Risch (* 1949), deutscher Chemiker
 Patrick Risch (* 1968), liechtensteinischer Politiker (FL)
 Robby Risch (* 1962), deutscher Politiker
 Robert Risch (* 1939), US-amerikanischer Mathematiker
 Rudolf Risch (1908–1944), deutscher Radrennfahrer
 Sascha Risch (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Volker Risch (* 1953), deutscher Schauspieler, Sprecher und Autor